Osoby:
 Solon – (ok. 640 p.n.e. – 561 p.n.e.) – jeden z siedmiu mędrców
 Solon 15 W. (= 6 G.-P.) – urywek elegii Solona
 Solon Irving Bailey (1854-1931), amerykański astronom
 Edward Solon (1899-1970), polski oficer
Miejscowości w USA:
 Solon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Solon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Solon – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Solon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
Gminy w USA:
 Solon (ang. Solon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Solon (ang. Solon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Solon (ang. Solon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Solon (ang. Solon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Solon (ang. Solon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
Inne:
 (3279) Solon – planetoida
Zobacz też:
 Solon Springs